Мига имеет множество значений:

 Мига — река в Вологодской области.
 Мига — персонаж  книги  «Незнайка на Луне» и одноименного мультфильма, аферист. Полное имя — Мигс.